Анвар Анасович Газимагомедов (11 мая 1988, Махачкала, СССР) — российский футболист, полузащитник.

Биография 
Воспитанник дагестанского футбола. Первый матч в РФПЛ за «Анжи» провёл 18 марта 2016 года в домашнем матче против московского «Спартака», выйдя на замену на 84-й минуте и сменив Бернарда Беришу. 24 февраля 2018 года на правах аренды из «Анжи» перешёл в «Легион-Динамо». 10 марта 2018 года, выйдя на замену на 78-й минуте выездного матча против клуба «Спартак-Нальчик» дебютировал за «Легион-Динамо».

Летом 2019 года пополнил ряды новосозданного клуба «Махачкала», в составе которого в официальных матчах дебютировал 16 июля.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Краснодар-2000»
Игроки ФК «Дагдизель»
Игроки ФК «МИТОС»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «Анжи-2»
Игроки ФК «Легион Динамо»
Игроки ФК «Махачкала»